Abberger ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Abberger (1895–1988), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg 
 Siegfried Abberger, deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Aberger